Максимково — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Максимково — деревня в Шекснинском районе.

Московская область 
 Максимково — деревня в Клинском районе.
 Максимково — деревня в городском округе Шаховская.

Псковская область 
 Максимково — деревня в Палкинском районе.
 Максимково — деревня в Пыталовском районе.
 Максимково — деревня в городском поселении Идрица Себежского района.
 Максимково — деревня в Мостищенской волости Себежского района.

Смоленская область 
 Максимково — деревня в Вяземском районе.

Тверская область 
 Максимково — деревня в Зубцовском районе.
 Максимково — деревня в Кувшиновском районе.
 Максимково — деревня в Селижаровском районе.